Strecke steht für:

 eine zurückgelegte oder zurückzulegende Wegstrecke
 eine beidseitig begrenzte gerade Linie, siehe Strecke (Geometrie) 
 die Länge eines Wegs zwischen zwei Punkten, siehe Länge (Physik)
 die Distanz zweier Punkte, siehe Entfernungsmessung
 den Schienenweg zwischen zwei Orten, die Eisenbahnstrecke
 die Distanz zwischen Start- und Landeplatz in der Luftfahrt, die Flugstrecke
 einen bergmännischen horizontalen Grubenbau ohne Tagesöffnung, siehe Strecke (Bergbau)
 Gesamtheit des bei einer Jagd erlegten bzw. des nach der Jagd geordnet auf der Erde niedergelegten Wildes, siehe Jagdstrecke
 eine Maschine zum Strecken von Kardenbändern, siehe Strecke (Textilmaschine)
 eine ausgewählte Abfolge von Radio- oder Fernsehprogrammen, siehe Sendestrecke 
 die durchnummerierte Bezeichnung der Planungstrasse einer ehemaligen Reichsautobahn 
 im Verkehrswesen die abgekürzte Bezeichnung für Freie Strecke
 ein deutsches Flächenmaß, siehe Strecke (Einheit)
 im Handelsjargon übliche Bezeichnung für den Vertriebsweg Streckengeschäft

Strecke ist der Name von:

 Birgit Strecke (* 1960), deutsche Bahnradsportlerin
 Ernst Strecke (1820–1885), deutscher Geistlicher und Politiker (Zentrum), MdR
 Gerhard Strecke (1890–1968), deutscher Musikpädagoge und Komponist

Siehe auch:

 Auf der Strecke